Сипя́гин — русская фамилия. Известные носители:

 
 
 Сипягин, Всеволод Николаевич (1819—1893) — российский военный деятель, участник Кавказской и Крымской войн.
 Сипягин, Дмитрий Сергеевич (1853—1902) — российский государственный деятель, министр внутренних дел Российской империи (1900—1902).
 Сипягин, Мартемьян Яковлевич (1737—1803) — русский военный деятель, вице-адмирал.